d’Abancourt de Franqueville ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-Xavier d’Abancourt de Franqueville (1758–1792), französischer Kriegsminister (1792)
 Franciszek Ksawery d’Abancourt de Franqueville (1815–1892), polnischer Publizist und Ökonom
 Helena d’Abancourt de Franqueville (1874–1942), polnische Bibliothekarin und Kunsthistorikerin